Александр Куницкий:
 Куницкий, Александр Карлович — Георгиевский кавалер; майор; № 8773; 26 ноября 1851.
 Куницкий, Александр Олегович (род. 1983) — украинский блогер, частный предприниматель, политик. Народный депутат Украины IX созыва.